Педра-Прета (Мату-Гросу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Педра-Прета (Риу-Гранди-ду-Норти) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.